Амирбекян — армянская фамилия. Известные носители:
 Арам Амирбекян (Григорий Бегларович Амирбекян) (1890—1971) — армянский артист театра и кино. Народный артист Армянской ССР (1964).
 Амирбекян, Дори Бегларович (1905—1974) — армянский артист. Народный артист Грузинской ССР (1958).